iPhone (serija), serija mobilnih telefona tvrtke Apple
 iPhone, prvi mobilni telefon tvrtke Apple
 iPhone 3G, druga generacija Appleovog mobilnog telefona
 iPhone 3GS, treća generacija Appleovog mobilnog telefona
 iPhone 4, četvrta generacija Appleovog mobilnog telefona
 iPhone 4S, peta generacija Appleovog mobilnog telefona
 iPhone 5, šesta generacija Appleovog mobilnog telefona
 iPhone 5s, sedma generacija Appleovog mobilnog telefona
 iPhone 5c, prvi Appleov mobilni telefon nižeg cjenovnog ranga
 iPhone 6, osma generacija Appleovog mobilnog telefona
 iPhone 6s, deveta generacija Appleovog mobilnog telefona